Crouch (motorfiets), een historisch Amerikaans motorfietsmerk
Crouch (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Peter Crouch, een Engels betaald voetballer